William o Will o Bill Johnson possono riferirsi a:

William Johnson 
 William Johnson (1715-1774), generale e politico britannico
William Johnson (1771-1834), giudice della Corte suprema degli Stati Uniti dal 1804 al 1834.
William Frederick Johnson (1852-1934), naturalista irlandese
 William Johnson (marinaio) (1855-1903), marinaio militare statunitense
 William Elliot Johnson (1862-1932), politico australiano
 William Gary Johnson (1879-1949) detto Bunk Johnson, jazzista statunitense
 William Julius Johnson (1899-1989) detto Judy Johnson, giocatore statunitense di baseball
 William Johnson (1901-1928), lottatore statunitense
 William H. Johnson (1901-1970), pittore statunitense
 William C. Johnson (1911-1980) detto Skinny Johnson, cestista statunitense
 William Summer Johnson (1913-1995), chimico statunitense
 William Johnson (attore) (1916-1957), attore statunitense
 William Johnson (1931-), giornalista e scrittore canadese
 William Johnson (1931-) detto Hootie, golfista statunitense

Will Johnson 
 Will Johnson (1974-), giocatore e allenatore inglese di rugby a 15
 Will Johnson (1984-), rugbista a 15 statunitense
 Will Johnson (1987-), calciatore canadese

Bill Johnson 
 Bill Johnson (1872-1972), contrabbassista statunitense
 Bill Johnson (1905-1955), banjoista statunitense
 Bill Johnson (1912-1960), sassofonista statunitense
 Bill Johnson (1951-), attore statunitense
 Bill Johnson (1954-), politico statunitense dall'Ohio
 Bill Johnson (1956-2022), scrittore statunitense di fantascienza
 Bill Johnson (195?), montatore cinematografico statunitense
 Bill Johnson (1960-), sciatore alpino statunitense
 Bill Johnson, motociclista statunitense
 Bill Johnson, produttore cinematografico statunitense
 Bill Johnson, truccatore statunitense
 William B. Johnson, detto Bill (1933-2011), cestista statunitense
 Billy Johnson, (1918-2006) giocatore di baseball statunitense
 Billy Johnson, (1952-), giocatore di football americano statunitense